Eredivisie i fotboll 2010/2011 var den 55:e säsongen av Nederländernas högstaliga i fotboll. Ligan spelades från 5 augusti 2010, till 6 maj 2011. Ajax vann sin 30:e titeln. Belgaren Björn Vleminckx från NEC Nijmegen vann skytteligan med 23 gjorda mål.

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Källor
 

 

2010/2011
Fotbollssäsongen 2010/2011
2010 i Nederländerna
2011 i Nederländerna